Kriznik ist der Familienname folgender Personen:

 Heidi Marie Kriznik (* 1970), norwegische Schriftstellerin
 Matej Kriznik, slowenischer Kameramann